Paralovo je lahko:
 Paralovo, Bosilegrad (Srbija)
 Paralovo, Novi Pazar (Srbija)